Världsmästerskapet i handboll för herrar 1967 spelades i Sverige under perioden 12-21 januari 1967. Tjeckoslovakien vann turneringen före Danmark och Rumänien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutställning

Spelartrupper 
 Förbundskapten: Curt Wadmark

Referenser

Externa länkar
 Todor Krastev

Sport i Sverige 1967
Internationella handbollstävlingar i Sverige
Handbollssäsongen 1966/1967
1967